Le terme ligne 24 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Tramway 
 Ligne 24 du tramway d'Anvers
 Ancienne ligne 24 du tram de Bruxelles
 Lignes 24 et 24G du tramway de Budapest
 Ligne 24 du tramway de Prague

Trolleybus 
 Ligne 24 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Lignes 24 et 24A des chemins de fer belges

Voir aussi 
 
 24 (nombre)

24